La Coppa Davis 1951 è stata la 40ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 26 nazioni: 21 nella zona europea e 5 nella zona americana.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato al White City Stadium di Sydney in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1951
 1951